Wilhelm Niemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Niemann (Offizier) (1892–1935), deutscher Marineoffizier 
 Wilhelm Niemann (Politiker) (1949–2012), deutscher Politiker (CDU)